Robinson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Herbert Christopher Robinson
 Benjamin Lincoln Robinson
 Charles Budd Robinson
 Donald J. Robinson
 Edward Armitage Robinson
 Gaden S. Robinson
 Harold Ernest Robinson
 Hugh S. Robinson
 Jeffrey H. Robinson
 William Robinson
 Winifred Josephine Robinson